Le Masters de Miami 1996 s'est déroulé du 18 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Boris Becker déclare forfait à cause d'une infection respiratoire.
 Le tenant du titre Andre Agassi remporte le tournoi en simple pour la troisième fois en battant Goran Ivanišević en finale par abandon en raison d’un torticolis. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Todd Woodbridge et Mark Woodforde s'imposent en finale face à Ellis Ferreira et Patrick Galbraith. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1996 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1996) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1996
Tennis aux États-Unis en 1996
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en mars 1996